Джерниган () — английская фамилия.

Известные носители 
 Джерниган, Аманда — канадская поэтесса, публицист и редактор, номинант на Премию Пэт Лаутер Лиги канадских поэтов (2012), дочь Ким Джерниган.
  (1923—1997) — американский борец, участник летних Олимпийских игр (1948).
 Джерниган, Деннис (род. 1959) — автор-исполнитель современной христианской музыки.
 Джерниган, Джеймс (1925—2001) — американский политик, мэр Коламбуса (штат Джорджия, 1987—1991).
  (1942—2006) — американский политик, мэр Энн-Арбора (1987—1991).
  (род. 1989) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (2012).
 Джерниган, Кара — американская пловчиха, серебряная медалистка Чемпионата Океании в плавании на 50 м брассом и бронзовая медалистка в плавании на 200 м в составе сборной штата Гавайи (2014).
  (1926—1998) — американский общественный деятель, президент Национальной федерации слепых (1968—1986).
  — американский игрок в сквош, чемпион США (1983—1985, 1992), победитель Турнира чемпионов (1991) и Чемпионата мира среди пар (1994).
 Джерниган, Ким — канадский литературовед, редактор журнала The New Quarterly (1981—2012), лауреат Национальной медиапремии за выдающийся вклад (2013), мать Аманды Джерниган.
  (1952—1991) — американская художница.
 Джерниган, Тамара Элизабет (род. 1959) — американский учёный и бывший астронавт НАСА.
  (род. 1992) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Филадельфия Иглз» (2018).